Ždánice est un toponyme qui peut désigner :

Ždánice, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Ždánice, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Ždánice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Staré Ždánice, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie